Dr. Tárkány Szücs Attila ügyvéd, jogász-közgazdász, a Bozzay és Társa Ügyvédi Iroda partnere, választottbíró.

A Microsoft ny. jogi igazgatója, korábban igazságügyi kabinetfőnök, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő jogi vezérigazgató-helyettese és igazgatósági tagja, washingtoni rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter. A Jogi Szakvizsga Bizottság tagja, a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara tanácstagja, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Nemzetközi Kereskedelem- és Befektetéspolitikai Bizottságának elnöke, a Magyar Külkereskedelmi Bank igazgatósági tagja, a Magyar Villamos Művek igazgatósági tagja. A világ legnagyobb diákszövetsége, az Európai Joghallgatók Szövetsége (ELSA) alapítója, a Dallas székhelyű The Southwestern Institute of International and Comparative Law igazgatóságának volt tagja. 

Jogi és stratégiai tanácsadója a Powergen, az American Banknote Corporation, a Kapsch TraffiCom AG, a Provident, a  Caisse de dépót et placement du Québec vállalatoknak, elnöke a Budaber Westa Holdingnak.

Sokéves, az innovációt támogató tevékenysége elismeréseként 2009-ben, a Feltalálók Napján vette át a „Géniusz Díjat” a feltalálók világszervezete (IFIA) elnökétől. Az informatikai lobbi szervezet, az Inforum tiszteletbeli elnöke.

Alapítója a Budapest City és a Budapest Szent Gellért Rotary Clubnak.

Főbb publikációk 
Joint Venturing in Hungary. Dobunkan Shuppan, Tokió, 1991.
Auslandsinvestitionen in Ungarn. MANZ Verlag, Bécs, 1991.
Átalakulás – privatizáció. Oktáv Rt., Budapest, 1992. (társszerző)
Das Recht der Kapitalgesellschaften und der auslädischen Investitionen in Ungarn.  Osztrák Gazdasági Minisztérium dr. Schüssel úr bevezetőjével, Bécs, 1993.
Die neuesten Regelungen der Privatisierung in Ungarn – Hintergrund, Gegenwart und Zukunft. In: Tomislav Boric-Willibald Posch: Privatisierung in Ungarn, Kroatien und Slowenien im Rechtsvergleich). Springer Verlag, Vienna - New York 1993.

Magyar jogászok